Осато (Міяґі)
Осато (Сайтама)
Повіт Осато